Marchia ist der Name folgender Studentenverbindungen:

 Corps Marchia Berlin 
 Corps Marchia Breslau 
 Corps Marchia Brünn zu Trier
 Corps Marchia Greifswald 
 Corps Marchia Halle
 Corps Marchia Braunschweig
Corps Marchia Wien
 Corps Marchia („Kriegsmarchia“) an der Militärärztlichen Akademie Berlin (1941–1943)
 K.D.St.V. Marchia (Breslau) zu Aachen im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 Landsmannschaft Marchia Berlin zu Osnabrück im Coburger Convent
 Burschenschaft Marchia Bonn

Siehe auch 
 Marchia
 Palaiomarchia

Liste (Studentenverbindungen)